Corethrella wirthi  — вид двукрылых из семейства Corethrellidae.

Описание 
Наличник квадратной формы. Крылья тёмной полосой в средней части. Грудь тёмно-коричневая. Жужжальца светлые. Вершинные части первых трёх члеников лапок с толстыми щетинками. У самцов коготки на лапках передних ногах разного размера, а на коготки на средних ногах одинаковы. У самок коготки на лапках всех ног одинаковы.

Экология 
Самки пьют кровь лягушек рода Hyla. Фактором привлечения являются звуковые сигналы самцов лягушек. Их также привлекают звуки, издаваемые сверчком Scapteriscus acletus. Большинство особей завершают откладку яиц через 3-5 суток после кровососания. Эмбриональное развитие продолжается 2-4 суток. Продолжительность развития личинок от 13 до 24 суток. Выход имаго из куколки происходит через 3-5 дней после окукливания. Общая продолжительность жизненного цикла оценивается в 28 суток. Вид является переносчиком трипаносомоза лягушек.

Распространение 
Вид встречается в США от штата Нью-Йорк  и Мэриленд на севере до Флориды на юге.

Примечания 

Длинноусые
Насекомые Северной Америки
Животные, описанные в 1968 году
Таксоны насекомых, названные в честь людей